Ringelmann  puede referirse a:

 Maximilian Ringelmann,   agrónomo, psicólogo y académico francés  (1861–1931)
 Efecto Ringelmann, teoría propuesta por Maximilian Ringelmann, según las cual el rendimiento de las personas que forman un grupo de trabajo se reduce en la medida en que su tamaño aumenta
 Escala de Ringelmann, propuesta por Maximilian Ringelmann para medir la contaminación una producción industrial por el consumo de un combustible